

Geografia 
  Italia
 Sant'Anna Arresi – comune in provincia di Carbonia-Iglesias
 Sant'Anna d'Alfaedo – comune in provincia di Verona
 Sant'Anna – frazione di Caltabellotta nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Sant'Anna – frazione di Carpino in provincia di Foggia
 Sant'Anna – frazione di Casale Corte Cerro nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Sant'Anna – frazione di Chioggia nella città metropolitana di Venezia
 Sant'Anna – antico nome della maggiore frazione e gruppo di quartieri di Enna
 Sant'Anna – frazione di Castel Goffredo in provincia di Mantova
 Sant'Anna – frazione di Mascali nella città metropolitana di Catania
 Sant'Anna – frazione di Marrubiu in provincia di Oristano
 Sant'Anna – frazione del comune di Mondovì, in provincia di Cuneo
 Sant'Anna  – frazione di Rosà in provincia di Vicenza
 Sant'Anna – frazione di San Cesario sul Panaro in provincia di Modena
 Sant'Anna – frazione di Sondrio
 Sant'Anna – frazione di Stazzema in provincia di Lucca, famosa per la strage nazista
 Sant'Anna – frazione di Valdieri in provincia di Cuneo
 Sant'Anna – quartiere di Busto Arsizio in provincia di Varese
 Sant'Anna – borgata di Lucca
 Sant'Anna – quartiere di Rapallo nella città metropolitana di Genova
 Sant'Anna – località di Sesto Calende in provincia di Varese
 Sant'Anna – rione di Nocera Inferiore in provincia di Salerno

Sante 
 Sant'Anna – madre della beata Vergine Maria
 Sant'Anna – madre di Samuele (Bibbia, I libro di Samuele 1,12-20), celebrata il 9 dicembre (dai greci anche l'8 dicembre)
 Sant'Anna la Profetessa – figlia di Fanuele della tribù di Aser (Vangelo secondo Luca, 2 – 36), celebrata il 3 febbraio
 Sant'Anna la Giovane (†820) – celebrata dalla Chiesa greca il 29 ottobre
 Sant'Anna di Costantinopoli (†918) – eremita in Leucadia (Grecia), celebrata il 23 luglio
 Sant'Anna Line (†1601) – nobildonna inglese martire a Tyburn, celebrata il 27 febbraio
 Santa Anna An Jaozhi (†1900) – cinese, vergine e martire della rivolta dei Boxer con Anna An Xinzhi, Matia An Guozhi e Maria An Lihua, celebrata l'11 luglio
 Sant'Anna Schäffer (†1925) – bavarese, celebrata il 5 ottobre

Altro 
 Santa Anna – caracca del XVI secolo
 Aeroporto di Crotone-Sant'Anna – nome dell'aeroporto di Crotone
 Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna – istituto universitario di Pisa

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Anna
 Monastero di Sant'Anna
 Ospedale Sant'Anna (disambigua)
 Sankt Anna
 Santuario di Sant'Anna